USA
Brandon, település Colorado államban
Brandon, település Dél-Dakota államban
Brandon, település Florida államban
Brandon, település Mississippi államban
Brandon, település Texas államban
Brandon, város Vermont államban
Brandon, statisztikai település Vermont államban
 Anglia
Brandon, település Angliában
 Franciaország
Brandon, település Saône-et-Loire megyében
 Kanada
Brandon, település Manitoba tartományban